Pietro Ardito – presbitero e critico letterario (1833-1889)
 Pietro Ardito – vignettista e pittore (1919-2005)